Bárány György (1682–1757) evangélikus lelkész
Bárány György (1897–?) újságíró
Bárány György (1922–2001) történész